

Село 
 Миролюбівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Маловисківська міська громада (в минулому — Маловисківський район)
 Миролюбівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новомиргородська міська громада (в минулому — Новомиргородський район)